Кокуй 1-й — название населённых пунктов в России:

 Кокуй 1-й — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Кокуй 1-й — деревня в Сунском районе Кировской области.

См. также 

 Кокуй
 Кокуй 2-й